Ефре́йтор (от  — «освобождённый (от некоторых нарядов)») — воинское звание, присваиваемое обученным военнослужащим рядового состава за воинские отличия.

Ефрейтор при необходимости может временно исполнять обязанности командира отделения. Звание «ефрейтор» появилось в Германии в XVI веке; затем присваивалось в Австрии и Швейцарии. Они отбирались из опытных и надёжных солдат для развода часовых, конвоирования арестованных и выполнения других обязанностей, требовавших доверенных людей.

Россия

Имперский период 

В России чин ефрейтора введён при Петре I воинским уставом 1716 года в пехоте, кавалерии и инженерных войсках. Однако чин не прижился и как минимум с 1722 года уже не использовался.

В период правления Павла I было введено примерно аналогичное ему звание рядовой старшего оклада, которое после воцарения Александра I было сохранено только для гвардии, как элемент поощрения.

Повторно введено в ходе военной реформы 1826 года. В артиллерии русской армии ефрейтору соответствовал бомбардир, в иррегулярных войсках (казачьи войска) — приказный.

При некомплекте младших унтер-офицеров ефрейторы назначались командирами отделений (по два в каждом взводе).

В начале XX века звание ефрейтора присутствовало в армиях Российской империи, Германии, Австро-Венгрии и других государств.

СССР и Российская Федерация 
C февраля 1918 года от всех «старорежимных» званий, в том числе и ефрейтора, как и от самого слова «солдат», в Советской России отказались как от «контрреволюционных».

Звание ефрейтор восстановлено в Красной армии СССР в 1940 году. Присваивалось за образцовое выполнение служебных обязанностей и примерную воинскую дисциплину. Обозначается одной лычкой на погонах. В вооружённых силах СССР (а затем и Российской Федерации) ефрейтор — воинское звание выше рядового и ниже младшего сержанта; относится к рядовому составу. В случае недостачи сержантского состава, прибывающего из учебных подразделений, практиковалось назначение ефрейторов из числа старослужащих на должность командиров отделений и расчётов.

В ВМФ этому званию соответствует корабельное звание старший матрос.

В штатно-должностной структуре подразделений звание ефрейтора присваивалось военнослужащим срочной службы, поставленным на следующие должности:
 Старший стрелок / Старший стрелок-гранатомётчик / Старший стрелок-пулемётчик / Старший стрелок-снайпер — должность в ВДВ, морской пехоте, мотострелковых войсках, пограничных и внутренних войсках. Является непосредственным помощником командира отделения.
 Старший водитель / Старший механик-водитель — должность в подразделениях боевого и тылового обеспечения.
 Старший вожатый служебных собак — должность в пограничных войсках.
 Старший радиотелефонист — должность в войсках связи
 Наводчик-оператор — должность в танковых войсках.
 Наводчик орудия — должность в артиллерии.
 Старший химик / Старший огнемётчик — должность в подразделениях химических войск ВС СССР и войсках РХБЗ ВС России.
 Старший оператор научной роты — должность в подразделениях научных рот ВС России.
 Старший повар - должность в пограничных войсках

Германия 
В ВС Германии ефрейторы — отдельная штатная категория военнослужащих, как правило, к ней относятся военнослужащие по контракту и младшие специалисты.

Знаки различия

См. также 
 История воинских званий в России и СССР
 Обер-ефрейтор
 Старший солдат
 Старший матрос
 Приказный
 Бомбардир
 Капрал

Примечания

Литература 
 
 

Воинские звания Вооружённых сил Германии